Ла Флеча има више значења:

 Ла Флеча (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Флеча (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Флеча (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Флеча (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флеча (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Флеча (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Флеча (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Флеча, Ла Карбонера (Санто Доминго Нукса), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Флеча (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Флеча (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику